Orfeu Negro, Braziliaans-Franse film
 The Negro Soldier, documentairefilm uit de Verenigde Staten
 Matthew Del Negro, acteur uit de Verenigde Staten
 Salvatore Dal Negro, priester, jurist, hoogleraar fysica van de universiteit van Padua
 Vinny Del Negro, basketballer uit de Verenigde Staten

Zie ook
Cerro Negro (doorverwijspagina)
El Negro (doorverwijspagina)
Montenegro (doorverwijspagina)
Negro Dutch (doorverwijspagina)
Rio Negro (doorverwijspagina)